Looveer, een buurtschap en industriegebied van de stad Huissen, in de gemeente Lingewaard
Veerdienst het Looveer, een veerverbinding over de Nederrijn tussen de stad Huissen en het dorp Loo